Die dritte Ausgabe des CECAFA-Cups, offiziell 1975 Palmares CECAFA Championship, fand vom 31. Oktober bis zum 9. November 1975 in Sambia statt. Sechs ost- und mittelafrikanische Mannschaften spielten hier um den Titel des Ost- und Mittelafrikameisters. Kenia gewann seinen ersten Titel. Möglicherweise nahmen Sudan und Somalia ebenfalls am Turnier teil. Der CECAFA-Cup gilt als Nachfolgerturnier des East and Central African Senior Challenge Cup.

Spielmodus 

Die 6 teilnehmenden Länder spielten in zwei Gruppen mit je drei Teams. Der Gruppenzweite spielte gegen den Gruppenersten der anderen Gruppe im Halbfinale. Die beiden Halbfinalsieger spielten im Finale um den Titel.

Turnier

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Halbfinale 

|}

Finale 

|}
Ost-/Mittelafrikameister 1975Kenia

Weblinks 

 Das Turnier auf www.rsssf.com

1975
Fußballveranstaltung 1975
Fußball (Sambia)
Sportveranstaltung in Sambia